Hita (Espanha) — município da Espanha na província de Guadalajara, comunidade autónoma de Castela-Mancha

Hita (Oita) — cidade japonesa localizada na província de Oita

Desambiguações de topônimos